Summerdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Summerdale (Alabama)
 Summerdale (New York)
 Summerdale (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Somerdale